Городские поселения России:
 Павловское городское поселение — Кировский район Ленинградской области.
 Павловское городское поселение — Очёрский район Пермского края.
 Павловское городское поселение — Павловский район Ульяновской области

См. также 
 Городское поселение город Павлово — Павловский район Нижегородской области.
 Городское поселение Павловск — Павловский район Воронежской области.